Баворовский () — относящийся к городу Баворов в Чехии.

 Баворовский, Виктор (; 1826—1894) — польский писатель, литератор-переводчик и библиофил; граф из рода ; младший брат Влодзимежа Баворовского.
  (1823—1901) — граф, владелец имения Струсов, возле Трембоули; общественный и муниципальный деятель; старший брат Виктора Баворовского.
 Баворовский, Томаш (; ум. 1562) — чешский католический священник и публицист.

См. также 
 Баворов

Примечания